

Промник — село в гміні Нове-Място-над-Пилицею Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Промник — село в гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства